Bistrzitz bezeichnet

 Bystřice nad Olší, Tschechien
 Bystřice pod Lopeníkem, Tschechien

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystricka (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystricka (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Feistritz, Wistritz (deutsch)